Ла-Альдеуэла ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 17,04 км². Население — 199 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página de la Diputación Provincial de Ávila sobre La Aldehuela 
 Vista aérea de la zona
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio
 Extensión del CRA El Calvitero en La Aldehuela
 Información sobre las rutas de autobús que pasan por La Aldehuela

Муниципалитеты Авилы